Diego Maradona — futebolista
 Diego Alves — futebolista
 Diego Cavalieri — futebolista
 Diego Costa Silva — futebolista
 Diego Ribas da Cunha — futebolista
 Diego Sacoman — futebolista
 Diego Salgado Costa de Menezes — futebolista
 Diego Souza — futebolista

 Diego Tardelli — futebolista

Ver também 
 San Diego — cidade do estado da Califórnia, Estados Unidos

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos